Михаил Терехов:
 Терехов, Михаил (род. 1968) — советский и узбекистанский футболист.
 Терехов, Михаил Валентинович (род. 1987) — российский баскетболист и тренер.